«На острой грани» () — американская комедийная драма 2006 года режиссёра Райана Мёрфи, посвящённая юности писателя .

Сюжет 
1970-е годы. У 12-летнего Огюстена отец беспробудно пьёт, а мать пишет стихи, пытается напечатать свои произведения и прославиться. Однако у неё это всё никак не получается, из-за чего она постепенно сходит с ума. Через некоторое время мать с отцом разводятся, а Огюстен переезжает жить в довольно странную семью доктора Финча, маминого психотерапевта.

В ролях

Саундтрек 
Саундтрек вышел 26 сентября 2006 года, за месяц до премьеры фильма.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2006 года
Фильмы-драмы США
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы Райана Мёрфи
Фильмы-биографии о писателях
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы Plan B Entertainment